miejscowości w Polsce:
 Chojnica – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Srokowo
 Chojnica – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Mirosławiec
 Chojnica – osada leśna w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Bierzwnik
 Chojnica – opuszczona wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Suchy Las